Златошапочная аратинга () — птица семейства попугаевых.

Внешний вид 
Длина тела 30 см. Оперение зелёное, затылок и лоб красные, такого же цвета неоперённый участок вокруг глаз. В области живота окраска красно-коричневая. У некоторых попугаев бывают вкрапления жёлтых пёрышек среди красного оперения. Нижняя часть спины и крестец имеют красно-коричневое окаймление. Среди этого вида встречается много вариативных окрасок.

Распространение 
Обитают на востоке Бразилии (в Баие, Минас-Жерайсе, на севере Параны и юге Гояса) и в Парагвае.

Образ жизни 
Населяют субтропические и тропические леса, сухие саванны и плантации. В природе живут парами или маленькими стаями от 4 до 10 птиц. Питаются семенами, каштанами и фруктами.

Размножение 
Гнездятся в дуплах деревьев, под крышами домов. В кладке бывает 2-4 яйца. Примерно через 24 дня появляются птенцы, а в 1,5 месячном возрасте они оперяются.

Классификация 
Вид включает в себя 2 подвида.
 Aratinga auricapillus auricapillus (Kuhl, 1820)
 Aratinga auricapillus aurifrons Spix, 1824

Примечания

Литература 
 Иерусалимский И. Попугаи и певчие птицы: виды, содержание, обучение. — Ростов-на-Дону: Владис, 2001. — 320 с ISBN 5-94194-073-4

Животные, описанные в 1820 году
Птицы Южной Америки
Аратинги